Druschne (ukrainisch ; russische Entsprechung / – deutsch etwa „geeint“, „vereinigt“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Junokomunariwsk, siehe Druschne

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Druschne (Simferopol)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Druschne (Cherson)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Druschne (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Druschne (Krasnodon)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Druschne (Polohy)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Druschne (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Druschne (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Druschne (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka, siehe Druschne (Kalyniwka)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Druschne (Wolnowacha)

siehe auch:
 Druschnoje